Bethesda Dam oder Bethesda Reservoir ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bethesda Dam (Antigua), Speichersee auf Antigua
 Bethesda Reservoir (Ohio), Speichersee des Ohio River, Belmont County, Ohio, Vereinigte Staaten